Straight Ahead pode significar:

 Straight Ahead (Álbum de Greg Sage)
 Straight Ahead (Álbum de Pennywise)

Desambiguação